Wellingsbüttel steht für:

 den Ortsteil Hamburg-Wellingsbüttel
 das Herrenhaus Wellingsbüttel
 das Gut Wellingsbüttel bei Otterndorf